В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе B предварительного раунда чемпионата Европы по баскетболу 2017. Состав группы был определён во время жеребьёвки 22 ноября 2016 в Стамбуле, Турция. В группе будут участвовать Украина, Израиль, Литва, Грузия, Италия и Германия. Команды сыграют друг с другом в один круг. Матчи группы пройдут с 31 августа по 6 сентября 2017 года во «Дворце Менора-Мивтахим» в Тель-Авиве, Израиль. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

Положение команд 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+3).

Результаты матчей

1-й тур

Германия v Украина

Литва v Грузия

Италия v Израиль

2-й тур

Грузия v Германия

Украина v Италия

Израиль v Литва

3-й тур

Грузия v Украина

Литва v Италия

Германия v Израиль

4-й тур

Украина v Литва

Италия v Германия

Израиль v Грузия

5-й тур

Германия v Литва

Грузия v Италия

Израиль v Украина

Ссылки 
 Официальный сайт Евробаскета 2017
 Календарь группового этапа

Группа B